Edgard kan syfta på:

 Edgard Pierre Félix Jacobs, belgisk serieskapare, se Edgar P. Jacobs
 Edgard Hérouard, fransk marinbiolog
 Edgard Varèse, fransk-amerikansk kompositör
 Edgard, Louisiana